Густав Холст (1874—1934) — англійський композитор.
 Теодор фон Холст (1810—1844) — британський художник.
 3590 Холст (3590 Holst) — астероїд головного поясу.